Alexander Lake ist der Name folgender Seen:

Kanada:
 Alexander Lake (Alberta)
 Alexander Lake (Manitoba)
 Alexander Lake (Nordwest-Territorien)
 Alexander Lake (Saskatchewan)

Tadschikistan:
 Iskanderkul, englische Übersetzung: Alexander Lake

Vereinigte Staaten:
 Alexander Lake (Alaska)
 Alexander Lake (Connecticut)
 Alexander Lake (Georgia)
 Alexander Lake (Michigan)
 Alexander Lake (Mississippi)
 Alexander Lake (Missouri)
 Alexander Lake (Nevada)
 Alexander Lake (New York)
 Alexander Lake (Hays County, Texas)
 Alexander Lake (Panola County, Texas)
 Alexander Lake (Van Zandt County, Texas)
 Alexander Lake (Millard County, Utah)
 Alexander Lake (Summit County, Utah)
 Alexander Lake (Douglas County, Washington)
 Alexander Lake (Kitsap County, Washington)
 Alexander Lake (Douglas County, Wisconsin)
 Alexander Lake (Lincoln County, Wisconsin)

Alexander Lake ist der Name folgender Personen:
 Alexander Lake (Schriftsteller) (1893–1961), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Lake Alexander